Бюнель () — французская фамилия.

 Известные носители
  (1771—1858) — французский военачальник-роялист, лагерный маршал.
  (1558—1614) — французский живописец второй Школы Фонтенбло.
   (1900—1945) — французский монах-кармелит, Праведник народов мира.
  (род. 1961) — французская актриса, номинант «Сезара».
 Бюнель, Пьер-Анри (род. 1952) — французский майор.
 Бюнель, Робер (1914—1991) — французский баскетболист, тренер и спортивный функционер, президент ФИБА.